Az év horvát vízilabdázója címet 1988 óta ítéli oda a Večernji list napilap az év legjobbjának választott vízilabdázónak. Legtöbb alkalommal, ötször Mile Smodlaka érdemelte ki a díjat.

A díjazottak

Jegyzetek

Vízilabdával kapcsolatos díjak